La saison 1987-1988 est la  de hockey sur glace de la Ligue de hockey de l'Ouest. Les Tigers de Medicine Hat remporte la Coupe du Président en battant en finale les Blazers de Kamloops. Puis les Tigers remportèrent par la suite la Coupe Memorial.

Saison régulière 
Avant le début de la saison, les Wranglers de Calgary sont relocalisés vers Lethbridge en Alberta et renommés les Hurricanes de Lethbridge.

Classement

Meilleurs pointeurs 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Séries éliminatoires

Honneurs et trophées 
 Trophée Scotty-Munro, remis au champion de la saison régulière : Blades de Saskatoon.
 Trophée commémoratif des quatre Broncos, remis au meilleur joueur : Joe Sakic, Broncos de Swift Current.
 Trophée Daryl-K.-(Doc)-Seaman, remis au meilleur joueur étudiant : Kevin Cheveldayoff, Wheat Kings de Brandon.
 Trophée Bob-Clarke, remis au meilleur pointeur : Joe Sakic, Broncos de Swift Current.
 Trophée Brad-Hornung, remis au joueur ayant le meilleur esprit sportif : Craig Endean, Pats de Regina.
 Trophée Bill-Hunter, remis au meilleur défenseur : Greg Hawgood, Blazers de Kamloops.
 Trophée Jim-Piggott, remis à la meilleure recrue : Stu Barnes, Bruins de New Westminster.
 Trophée Del-Wilson, remis au meilleur gardien : Troy Gamble, Chiefs de Spokane.
 Trophée Dunc-McCallum, remis au meilleur entraîneur : Marcel Comeau, Blades de Saskatoon.
 Trophée Lloyd-Saunders, remis au membre exécutif de l'année : Jim Loria, Chiefs de Spokane.
 Trophée plus-moins de la WHL, remis au joueur ayant le meilleur ratio +/- : Mark Recchi, Blazers de Kamloops.

Voir aussi 

Hockey sur glace en 1987
Hockey sur glace en 1988
Saison de la LHOu